Эмброуз Рэнсом Райт (; 26 апреля 1826 — 21 декабря 1872) — американский юрист, политик и генерал армии Конфедерации во время американской гражданской войны.

Ранние годы 
Генерал Райт, более известный по своему прозвищу Рэнс (Rans) родился в Луисвилле, штат Джорджия. Он изучал право при помощи губернатора Джорджии и сенатора Гершеля Джонсона, и был допущен к юридической практике. Участвовал в политической жизни, но не сумел попасть в Палату представителей США. В 1856 году был одним из членов коллегии выборщиков на выборах президента Милларда Филлмора, а в 1860 году поддерживал Белла и Эверетта.

26 апреля 1843 года женился на Мэри Хаббел Саваж (-1854).

Гражданская война 
В начале гражданской войны Райт записался в рядовые джорджианского ополчения, а 18 мая 1861 года стал полковником 3-го джорджианского полка. Он служил в Джорджии и Северной Каролине. В апреле 1862 года его полк разбил два федеральных полка генерала Джессе Рено в сражении при Саус-Майлз. В мае его полк был направлен в Вирджинию и участвовал в сражении при Севен-Пайнс как часть бригады Альберта Блэнчарда. После сражения Блэнчард был отстранен от командования и его место занял Райт, которого по такому случаю повысили до бригадного генерала. Он участвовал в Семидневной битве в составе дивизии Бенджамина Хьюджера. Джорджианцы Райта в то время носили красную форму зуавов.

Во втором сражении при Бул-Ране бригада Райта была частью дивизии Ричарда Андерсона и стояла в резерве. Дивизия была введена в бой в последние часы сражения и удачно атаковала противника у холма Генри, но из-за темноты Андерсон остановил атаку. Во время сражения при Энтитеме дивизия Андерсона пришла на поле боя в середине дня и была направлена в центр, где Райт встал на правом фланге дивизии. Его бригада выдержала атаку ирландской бригады Мигера, но атака бригады Колдвелла заставила её отступить. Райт был ранен в этом бою — снаряд попал в грудь его лошади и разорвался внутри. Райт выжил, но был вынужден сдать командование на поле боя полковнику Роберту Джонсу.

В сражении при Фредериксберге бригада Райта занимала левый фланг армии и в бою участия не принимала.

В сражении при Чанселорсвилле дивизия Андерсона шла в авангарде обходного маневра генерала Ли и одной из первых столкнулась с противником у Табернейкл-Черч. Когда федеральный корпус Седжвика вышел в тыл Северовирджинской армии, дивизия Андерсона была переброшена на помощь Мак-Лоузу и, совместно с дивизией Эрли, заставила северян отступить за реку Рапидан.

После реорганизации Северовирджинской армии в мае 1863 бригада Райта была переведена из I-го корпуса в III-й корпус генерала Эмброуза Хилла и до конца войны оставалась в этом корпусе.

Геттисбергская кампания 
Во время Геттисбергской кампании бригада Райта имела следующий вид:

 3-й Джорджианский пехотный полк: полковник Эдвард Уолкер
 22-й Джорджианский полк: полковник Джозеф Уазден
 48-й Джорджианский полк: полковник Уильям Гибсон
 2-й Джорджианский батальон: майор Джордж Росс

Она двигалась вместе со всем корпусом Хилла и утром 1 июля стояла в лагере у Файетвилля. По приказу командования она двинулась на восток, прошла Южные горы и Кэштаунское ущелье и в полдень подошла к Геттисбергу, где 2 июля Андерсон приказал ей наступать, имея справа бригаду Дэвида Лэнга, а слева бригаду Посей. Это наступление началось в 17:00 и проходило по тому месту, где сутки спустя будет проводится атака Пикетта. «Во время этого наступления я был вынужден пройти более мили по открытой равнине, пересеченной множеством изгородей, под огнём вражеской артиллерии, которая стояла на Эммитсбергской дороге и на высотах у фермы МакФерсона, немного южнее Кладбищенского холма».

Бригада атаковала два федеральных полка на Эммитсбергской дороге, обратила их в бегство и захватила орудие батареи Брауна, а затем ещё два орудия той же батареи в момент их отхода. Затем они снова атаковали противника (бригаду Нормана Холла), которая стояла за каменной стеной выше по склону. Холл оказался в сложном положении: два его полка (42-й Нью-Йоркский и 19-й Массачусетский) были переброшены на помощь дивизии Хэмфриса, поэтому у него осталось всего три полка с открытым левым флангом. 

Прорвавшись за Эммитсбергскую дорогу, мы снова атаковали противника, занявшего сильную позицию за каменной стеной, которая шла вдоль крутого склона высот примерно в 150 ярдах за дорогой. Здесь наше наступление встретило серьёзное сопротивление, но в итоге противник был отброшен отчаянной атакой моего отряда. Теперь мы были всего в 100 метрах от вершины хребта, на котором стояла артиллерия при поддержки пехоты, стоящей за каменной стеной. Вскоре мы меткой стрельбой отогнали артиллеристов от орудий, перебрались через стену, бросились к вершине и загнали пехоту противника в каменистый овраг на восточном склоне высот, в 80 или 100 ярдах от батарей.

Рядовой 69-го Пенсильванского потом вспоминал, что джорджианцы дважды атаковали позиции полка, рассчитывая захватить брошенные орудия Брауна. «...и снова их линии были сломлены, а мы давали залп за залпом в их расстроенные ряды, пока они наконец не отступили беспорядочной толпой, даже не забрав брошенные орудия Брауна, до которых им дважды удалось добраться».

Однако, бригада Кэрнота Посей, слева так и не пошла вперед, оставив открытым левый фланг Райта, а бригада Лэнга справа начала отступать, оставив открытым правый фланг Райта. Райт оказался под угрозой окружения, его атаковала вермонтская бригада Стеннарда, и он был вынужден отступать, оставив захваченные орудия. Бригада отступала с тяжелыми потерями, противник вернул себе орудия и сразу открыл огонь по отступающим. Из 1450 человек бригады было потеряно 688. Райт писал в рапорте: «Нет ни малейшего сомнения, что я мог бы удержать позицию на высотах и удержать захваченную артиллерию, если бы был прикрыт мой левый фланг или если бы бригада справа не отступила бы. Мы захватили почти двадцать стволов артиллерии и все их вынуждены были оставить». Дуглас Фриман писал: «Позиции федералов на хребте были сломлены. Если бы Райт мог получить помощь, достаточную, чтобы расширить позицию, так храбро им захваченную, то день окончился бы победой!».

В бою погиб Джозеф Уазден, полковник 22-го джорджианского полка.

3 июля бригада Райта прикрывала отступление дивизии Пикетта, а вечером 4 июля начала отступление через Фэйрфилд.

23 июля 1863 года в газете «Daily Constitutionalist» (Огаста) было опубликовано письмо, приписанное Райту. Генерал Андерсон был возмущен содержанием письма и 18 августа Райт был отдан под трибунал, однако в итоге оправдан и 22 сентября восстановлен в звании.

По поводу атаки Райта впоследствии возникло множество дискуссий. Точно неизвестно, кто вел бригаду в атаку — сам Райт или кто-то другой. Существуют сомнения в том, что бригада сумела прорваться за каменную стену.

1864 

Когда началась Оверлендская кампания, бригада Райта все еще состояла в дивизии Андерсона, но после ранения Лонгстрита 6 мая Андерсон принял командование I-м корпусом, сдав дивизию генералу Махоуну.

В последние дни сражения при Спотсильвейни бригаду Райта послали в атаку на левый фланг федеральной армии у Майерс-Хилл, однако Райт отступил после небольшой перестрелки. Эмброуз Хилл был крайне недоволен его действиями, на что генерал Ли сказал: «Эти люди — не армия, это граждане, которые защищают свою страну. Генерал Райт не солдат, он юрист. Я мог бы себе позволить гораздо больше, если бы у меня была профессиональная армия».

Бригада Райта участвовала в обороне Питерсберга и, в частности, сражалась в бою у Воронки 30 июля. 26 ноября 1864 года Райту присвоили звание генерал-майора (временное и впоследствии не утвержденное) и отправили его в Джорджию, где он оставался до конца войны.

Послевоенная деятельность 
В 1863 году Райт был избран в Сенат Джорджии, где служил заочно. После войны он возобновил юридическую практику и в 1866 году приобрел газету «Augusta Chronicle & Sentinel». В 1871 году он не смог попасть в сенат США от партии демократов, зато в 1872 был делегатом совета штата и был избран в Палату представителей, но смерть помешала ему занять это место, которое в итоге занял Александр Стивенс. Райта похоронили на кладбище Магнолия-Семетери в Огасте.

Примечания

Литература 
 Keith D. Bohannon, "Ambrose Ransom Wright, " The Confederate General, vol. 6, ed. William C. Davis (Harrisburg, Pa.: National Historical Society, 1991).

Ссылки 
 Wilkinson County, the Third Georgia and Gettysburg
 Геттисбергский рапорт Райта
 Статья о Райте в энциклопедии Джорджии
 Matt Atkinson, Ambrose Wright’s Attack on July 2

Генералы армии Конфедерации